SHN kan avse: 

 SHN – en tidskrift om hemdatorer, se Svenska Hemdatornytt
 SHN – landskod ISO 3166-1 för Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha